Эпос — жанр различных видов искусства (эпический жанр), героическое повествование о прошлом, содержащее целостную картину народной жизни и представляющее в гармоническом единстве некий эпический мир героев-богатырей. Также может означать:
 Эпос (род литературы) — один из трёх родов литературы.
 Киноэпопея — жанр игрового кино.
 ЭПОС (сокр. от «экспериментальный пилотируемый орбитальный самолёт») — советские космические аппараты, созданные в рамках работ по программе «Спираль».
  — село в сообществе Врондадос на острове Хиос в Греции.